

Musica
 Lily – album di Wendy Matthews del 1992
 L.I.L.Y. (Like I Love You) – singolo di Kate Ryan del 2008

Persone
 Lily – cantante giapponese
 George Lily – prete, biografo e topografo inglese
 William Lily – grammatico e accademico inglese

Altro
 Lily – località statunitense nel Dakota del Sud
 Lily – variante del nome proprio di persona Lilia
 Lily – personaggio dei Pokémon
 Lily Loud – personaggio della serie televisiva A casa dei Loud